Wale peut être :
 le dagaare, langue gour aussi appelée wale ;
 Jonathan Wale (1991-), coureur cycliste britannique ;
 Olubowale Akintimehin Victor, rappeur américain connu sous le nom Wale.

Toponymes 
En Pologne :
 Wale, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.